Пётр Андреевич Пилютов () — лётчик-ас, гвардии полковник. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, одержавший 23 воздушных победы.

Биография 
Родился в деревне Лучин ныне Рогачевского района Гомельской области в семье крестьянина. Русский. Окончил неполную среднюю школу. С 1924 года — рабочий металлургического завода в городе Аша Челябинской области.

В РККА с 1928 года. Окончил 1-ю военную школу авиационных техников им К.Е. Ворошилова в 1932 году, Качинскую военную школу лётчиков в 1935 году. В 1934 году участвовал в спасении челюскинцев, в должности механика у знаменитого лётчика Каманина, с которым неоднократно садился на лёд Чукотского моря. В 1938 году участвовал в боях у озера Хасан, в советско-финской войне 1939—1940 годов. Член КПСС с 1939 года.

Великая Отечественная война 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Заместитель командира 154-го истребительного авиационного полка (275-я истребительная авиационная Пушкинская Краснознамённая дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт).

17 декабря 1941 года над Ладожским озером при одиночном полёте с целью прикрытия транспортных самолётов из блокадного Ленинграда капитан Пилютов столкнулся с 6 истребителями противника (один И-15 (по другим данным — И-16 или P-40 Киттихаук) против шестерых Хейнкель 113 (по другим данным — 6 самолётов Bf 109)). В неравном воздушном бою он сбил 2 вражеских самолёта и, несмотря на ранения, сумел посадить свой подбитый самолёт. К этому времени совершил 170 боевых вылетов. Врачи, оперировавшие лётчика, насчитали на его теле 21 рану.

Через некоторое время он вновь вступил в строй и в одном из первых же боев в январе 1942 года сбил своего прежнего обидчика — германского аса — немецкого лётчика, командира 1-й эскадрильи 54-й истребительной эскадры гауптмана Франца Экерле (по другим данным 14 февраля 1942 года Экерле был сбит командиром 5 аэ 5-го иап Дмитрием Лаврентьевичем Петрухиным). В воздушных боях лично сбил 6 и в составе группы 4 самолёта противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество подполковнику Пилютову Петру Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 885).

Гвардии подполковник Пилютов Петр Андреевич 28 мая 1943 года назначен командиром 29-го гвардейского истребительного авиационного полка.

К 9 мая 1945 года гвардии подполковник П. А. Пилютов совершил 344 боевых вылета, провёл 74 воздушных боя, сбил 14 самолётов противника лично и 1 в составе группы (по подтвержденным данным) (согласно лётной книжке Героя, побед у него было больше — 17 личных и 6 групповых).

Участвовал в Параде Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.

Дочь — Тамара Петровна Пилютова.

После войны 
Продолжал службу в авиации. С 1955 года полковник Пилютов — в запасе. Жил и работал в Ленинграде, занимался воспитанием подрастающего поколения (участвовал в школьных собраниях, обучении НВП и т. д.).

Умер 24 марта 1960 года. Похоронен на Коммунистической площадке Александро-Невской Лавры (ныне Казачье кладбище).

Память 

 В городе Аша имя Пилютова носит парк, в котором в 2019 году установлен памятник.
 В Санкт-Петербурге имя носит улица в Красносельском районе, на улице установлены две аннотационные доски: на торце дома на пересечении с проспектом Ветеранов и на здании школы № 242.
 В школе № 242 города Санкт-Петербурга существует школьный музей Героя Советского Союза Петра Андреевича Пилютова и его боевых друзей.
 В городе Рогачёв в Белоруссии имя носит улица.
В деревне Лучин Рогачевского района в 2021 году установлена мемориальная  доска на здании школы.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» — № 885.
 Четыре ордена Ленина.
 Четыре ордена Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны 1-й степени.
 Орден Отечественной войны 2-й степени.
 Два Ордена Красной Звезды.
 Золотой Крест за заслуги перед Британской империей.
 Медаль «За оборону Ленинграда».
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 Пронякин К. А. Первые летчики на Дальнем Востоке России: влетевшие в историю: Справочник. 196 биографий. К 80-летию Хабаровского края, к 95-летию Гражданского Воздушного флота России и к 100-летию Восточного военного округа / Приветствия: Героя России Г. В. Жидко, С. И. Авакянца, С. И. Фургала, А. С. Николаева; предисл. Т. В. Барановой; послесл.: А. М. Будника, В. М. Куканова. — Хабаровск: ООО «МедиаМост»: РГО, 2019. — 160 с. — С. 84. — (История развития авиации на Дальнем Востоке).
 Пилютов П. А. Свободный полёт на истребителе // На страже родины. 1944. 19 окт. С. 3.
 В кремле 25 июня 1945 года // На страже Родины. 1945. 28 июнь. С. 2.

Примечания

Ссылки 
 
 Статья о герое на сайте «Ленинград. Блокада. Подвиг» .
 Статья о герое на одном из краеведческих сайтов Санкт-Петербурга.
 Пилютов Пётр Андреевич .
 Среднеазиатский сервер Ил-2.

Выпускники Рижского Краснознамённого института инженеров гражданской авиации
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Участники Парада Победы
Похороненные на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва